Lisica i pas, roman Daniela P. Mannixa iz. 1967.
 Lisica i pas, animirani film iz 1981. iz Disneyjevog studija
 Lisica i pas 2, nastavak filma iz 1981.